Metrarabdotos är ett släkte av mossdjur. Metrarabdotos ingår i familjen Metrarabdotosidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Metrarabdotos